Athletic puede significar:

Fútbol

Inglaterra 

 Charlton Athletic Football Club, un club de fútbol de, de la ciudad de Londres.
 Oldham Athletic Association Football Club, un club de fútbol de la ciudad de Oldham, Mánchester.
 Wigan Athletic Football Club, un club de fútbol inglés.
 Grays Athletic Football Club, un equipo de fútbol que representa las ciudades de Grays, Thurrock, Essex.
 Dover Athletic Football Club, un club de fútbol basado en Dover.
 Athletic Football Club Bournemouth, un equipo de fútbol de Inglaterra.

Escocia 

 Dunfermline Athletic Football Club, un club de fútbol de Dunfermline.
 Alloa Athletic Football Club, un club de fútbol de la ciudad de Alloa.
 Forfar Athletic Football Club, un club de fútbol de la ciudad de Forfar.
 Port Glasgow Athletic Football Club, un club de fútbol de Escocia, de la localidad de Port Glasgow.

Irlanda 

 St Patrick's Athletic Football Club, un club fútbol, de la ciudad de Dublín.

España 

 Athletic Club, un club de fútbol de Bilbao.
 Bilbao Athletic, el equipo filial del Athletic Club.
 Athletic Club (femenino), el equipo femenino del Athletic Club.

Francia 

 Athletic Club Ajaccien, un club de fútbol francés.
 Le Havre Athletic Club Football Association, un club de fútbol francés, de la ciudad de El Havre en Alta Normandía.
 Athlétic Club Arles-Avignon, un club de fútbol francés, fundado el 18 de febrero de 1913.

Haití

 Violette Athletic Club, un club de fútbol de Haití, es uno de los clubes más ganadores de su país.

Hong Kong

 Happy Valley Athletic Association, un club de fútbol hongkonés de la ciudad de Kowloon Bay.

Uruguay

 Uruguay Athletic Club, un equipo de fútbol uruguayo.

Argentina

 Racing Athletic Club, un club de fútbol Argentino, ubicado en Olavarría, en la Provincia de Buenos Aires.
 Lobos Athletic Club, una institución deportiva de la ciudad de Lobos.

Popular China China

 South China Athletic Association, un equipo de fútbol chino.

Malta

 Lija Athletic FC, un equipo de fútbol de Malta que milita en la Primera División de Malta.

Chile

 Athletic Club Barnechea, un club de fútbol profesional de Chile.

República Checa

 Athletic Club Sparta Praga, un club de fútbol checo de la ciudad de Praga.

México

 Reforma Athletic Club, un equipo de fútbol mexicano

Rugby

Argentina

 Belgrano Athletic Club, un club deportivo argentino.
 Córdoba Athletic Club, un club polideportivo de la Córdoba, Argentina.
 Lomas Athletic Club, equipo de rugby argentino.

Baloncesto

España

 Gandía Basket Athletic, un equipo de baloncesto español.

Otros 

 National Collegiate Athletic Association, una asociación estadounidense.
 Amateur Athletic Union,  una de las más antiguas organizaciones deportivas de los Estados Unidos.
 National Junior College Athletic Association, una asociación estadounidense.
 Colonial Athletic Association, una conferencia estadounidense.
 Western Athletic Conference, una conferencia estadounidense.
 Southwestern Athletic Conference, una conferencia estadounidense.
 Metro Atlantic Athletic Conference,  una de las conferencias que componen la División I de la NCAA.
 University Athletic Association, una conferencia estadounidense.
 Athletic Nation, una cadena de gimnasios fundada en 2001 por Dennis Mulgannon.
 American Athletic Conference, una conferencia de la División I de la NCAA.
 Mid-Eastern Athletic Conference, una de las conferencias que componen la División I de la NCAA.
 Old Dominion Athletic Conference, una conferencia estadounidense.
 Southern Collegiate Athletic Conference, una conferencia estadounidense.